FSP es una sigla que puede designar a:

 Federación de Servicios Públicos
 Fundación del Sector Público, en España, de acuerdo con el artículo 128. 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.